Светлово́дское () — село в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики. Административный центр муниципального образования «Сельское поселение Светловодское».

География  
Селение расположено в северо-западной части Зольского района, на левом берегу реки Золка. Находится в 0,2 км к юго-западу от районного центра Залукокоаже, в 64 км от Нальчика, и в 15 км от Пятигорска. 
 
Граничит с землями населённых пунктов: Залукокоаже на северо-востоке и Октябрьское на юго-западе.

Населённый пункт расположен в предгорной зоне республики. Средние высоты составляют 650 м над уровнем моря. Рельеф местности представляет собой в основном возвышенную предгорную равнину. Восточная окраина села более приподнята, а к востоку от неё тянутся малые хребты. Местность сильно изрезана балками и понижениями.

Гидрографическая сеть представлена рекой Золка и её мелкими притоками. Местность богата родниковыми источниками. Особой популярностью пользуются горячие источники в окрестностях села.

Климат как и по всей республике умеренный, и характеризуется тёплым летом и прохладной зимой. Средняя температура воздуха колеблется от -3,-5°С в январе, до +21°С в июле. Зимой часты оттепели. Среднее количество осадков в год составляет около 620 мм. Основные ветры северо-западные и восточные. Ранней весной из-за резких перепадов температур часты сильные ветры.

История 
В годы гражданской войны на берегу реки Куркужин в районе нынешнего птицесовхоза «Куркужинский», существовал небольшой русский хутор «Возвратный». В 1918 году когда белогвардейцы заняли Кабарду, хутор был разрушен, а его жители спасаясь разбрелись по станицам Ставрополья и сёлам Кабарды.

В 1924 году облисполком Кабардино-Балкарской Автономной Области выделил им землю на берегу реки Золка, недалеко от селения Залукокоаже, куда переселилось тогда 99 семей.

Новое селение получило название «Светловодское», от кабардинского названия местности «Псынэху» (светлый, прозрачный родник), что и соответствовало земле богатой родниками с прозрачной водой..

В 1930 году вблизи селения образовались два небольших хутора — Лесгорье и Бруненталь.

Лесгорье было основано выходцами из села Лескен I — дигорцами, которые после выхода Кабарды из состава Горского АССР, решили переселиться в Кабарду. Для них правительство Кабардино-Балкарской АССР выделило участок земли на правом берегу реки Золки напротив Светловодского. Дюжина дигорских семей довольно быстро обосновалась под крутым склоном холма. В память о родине дигорцы дали своему хуторку название — Лесгорье.

Выше Светловодского на правом берегу Большой Золки появилось немецкое село — Бруненталь.

В годы Великой Отечественной войны, в августе 1942 года село было оккупировано фашистскими войсками, нанесшими большой урон хозяйству села. В январе 1943 года село освобождено от захватчиков. Из ушедших на фронт 240 сельчан, 75 погибли. В память о павших сельчанах и воинов освободивших село, в селе установлены памятники.

В 1951 году хутор Лесгорье упразднён и включен в состав села Светловодское.

В 1992 году в состав сельского поселения Светловодское включен близлежащий населенный пункт — Октябрьское.

Ныне северная окраина села слилась с юго-западными окраинами посёлка Залукокоаже.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, 59 % населения села составляли кабардинцы, 35 % — русские.

Образование  
 Средняя школа № 1 — ул. Полевая, 1 
 Начальная школа детский сад № 1 — ул. Октябрьская, 110

Здравоохранение  
 Участковая больница

Культура  
 Дом культуры

Общественно-политические организации: 
 Адыгэ Хасэ 
 Совет ветеранов труда и войны 
 Совет старейшин

Ислам  
В селе есть мечеть.

Экономика  
В сельском хозяйстве села как и в целом по району развиты возделывания кукурузы, картофеля, подсолнечника и озимой пшеницы.

Улицы  
Улицы

Переулки

Известные уроженцы  
 Михайленко Василий Терентьевич — Герой Советского Союза. 
 Барановский Иван — участник партизанского движения в Италии во время Второй Мировой войны. Награждён медалью коммуны Альяна.

Ссылки  
 Сельское поселение Светловодское
  
 Коды ОКАТО — Светловодское
 Код ОКТМО

Примечания  

Населённые пункты Зольского района